Тунгозеро — пресноводное озеро на территории Кестеньгского сельского поселения Лоухского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 3,9 км², площадь водосборного бассейна — 42,8 км². Располагается на высоте 114,2 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: оно более чем на три километра вытянуто с запада на восток. Берега немного изрезанные, каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные.

С северо-западной стороны озера вытекает безымянный водоток, впадающий с правого берега в реку Манинку, которая, в свою очередь, впадает в Пяозеро.

В озере расположено не менее трёх небольших безымянных островов различной площади.

На северном берегу Тунгозера располагается часть одноимённого посёлка, через который проходит трасса  («Р-21 „Кола“ — Пяозерский — граница с Финляндской Республикой»).

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000411102000000520.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Пяозера
Озёра Лоухского района